Sebastián Lerdo de Tejada ist der Name folgender Personen:

* Sebastián Lerdo de Tejada (1823–1889), mexikanischer Politiker, Präsident 1872 bis 1876
 Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (1966–2015), mexikanischer Jurist und Politiker 

Lerdo de Tejada ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Sebastián Lerdo de Tejada (Durango) im Municipio Durango 
 Sebastián Lerdo de Tejada (México) im Municipio Toluca 
 Sebastián Lerdo de Tejada (Veracruz) im Municipio Tihuatlán